För släkter med namnet Nicander, se Nicander (släkter)
Nicander är ett svenskt efternamn, som även kan stavas Nikander. 

Det är en latiniserad variant av Nikandros som fritt översatt betyder "segrande människa" eller "segerman". Namnet kan etymologiskt spåras till den grekiska segergudinnan Nike respektive Andros som betyder man eller människa. Namnet har sitt ursprung i Grekland och användes redan 750 f.Kr. som förnamn. Av de historiska personer som burit namnet finns en läkare (Nicander av Colophon),, en spartansk kung och fyra kristna helgon.

I Sverige har släktnamnet Nicander kunnat bekräftas i dokumentation från 1500-talets slut.

Offentlig statistik tillgänglig i juli 2015 ger följande antal personer bosatta i Sverige respektive i Finland med stavningsvarianterna
 Nicander: Sverige 371, Finland under 5
 Nikander: Sverige 142, Finland 1 143

Personer med efternamnet Nicander eller Nikander
Anders Nicander (1707–1781), svensk tullkontrollör, författare och översättare
Björn Nicander (född 1952), växtfysiolog och docent
Gabriel Nikander (1884–1959), finländsk kulturhistoriker
Henrik Nicander (1744–1815), svensk astronom och statistiker
Israel Nicander (1704–1745), svensk präst
Karl August Nicander (1799–1839), svensk författare och lyriker
Lars Nicander (född 1953), svensk statsvetare
Lennart Nicander (1923–1991), svensk veterinär och professor
Magnus Nicander (1656–1709), svensk präst
Magnus Petri Nicander (död 1677), svensk präst
Petrus Nicander (ca 1648–1701), svensk-finländsk rektor

Platser
 Nicandervägen, Helsingborg
 Nicandergatan, Strängnäs
 Nicandervägen, Stockholm

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland